Pojem Integrovaný záchranný systém může mít význam:

 Integrovaný záchranný systém – jako koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací
 Integrovaný záchranný systém (software) – software pro střediska IZS vyvinutý společností MEDIUM SOFT s.r.o., v současné době vyvíjený a udržovaný společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

součásti  jsou také:

 Centra tísňových volání v rámci integrovaného záchranného systému (CTV IZS)
 Telefonní centrum tísňové linky 112 (TCTV 112)